W kwalifikacjach do Pucharu Azji 1980 wzięło udział 18 drużyn. Zapewniony awans miał  jako gospodarz oraz  jako obrońca tytułu.

Wyniki

Strefa 1 (turniej w Abu Zabi, ZEA)

Strefa 2 (turniej w Dhace, Bangladesz)

Strefa 3 (mecze w Bangkoku, Tajlandia)

Mecze ustalające skład grup

  dostał wolny los

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o trecie miejsce

Finał

   i  awansowały do turnieju finałowego

Strefa 4 (turniej w Manilii, Filipiny)

Awans

Awans uzyskały reprezentacje:Chin, Korei Płd., Korei Płn., Malezji, Kataru, Bangladeszu, Syrii oraz ZEA

Puchar Azji w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1978 w Azji
1979 w Azji